St. Bees Head är en udde i nordvästra England i Storbritannien. Den ligger i grevskapet Cumbria och är den västligaste platsen i England norr om Wales. Närmaste större samhälle är Whitehaven. Området är skyddat som Site of Special Scientific Interest och som Heritage Coast. Havet runt udden är en del av Cumbria Coast Marine Conservation Zone. Vid St. Bees Head finns ett fågelreservat.

Vid St. Bees Head finns en klimatstation.

Källor

Externa länkar

Halvöar i England